La Porte Şchei (en ) à Braşov, en Roumanie, est située juste à côté de la Porte Catherine. Elle a été construite entre 1827 et 1828 afin de laisser passer un trafic accru. La porte Catherine a été depuis lors utilisée comme lieu de stockage.

La porte en pierre et brique est construite dans un style classique comme un arc de triomphe a trois ouvertures. L'arc du milieu, conçu pour la circulation, est plus grand et des deux côtés, il y a deux ouvertures plus petites et plus basses pour les piétons. Les inscriptions latines sur le mur au-dessus des petites arches permettent de connaître la date de construction, mais elles nous informent également que la porte a été construite après la visite de l'empereur d'Autriche François Ier à Braşov en 1817.

Liens externes 

 Porte Şchei — histoire et photos

Brașov
Schei
Monument en Roumanie
Arche (architecture)
Édifice construit en 1828